Termenul „Norwich” se poate referi la:

Norwich, oraș și un district nemetropolitan în Regatul Unit
Norwich, oraș  în comitatul Chenango County, din statul , SUA.
Norwich, oraș  în comitatul New London County, din statul , SUA.